Az Úrvalsdeild 1972-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, hatvanadik kiírása. A bajnokságban 8 csapat vett részt, a győztes a Fram lett. Ez volt a klub tizenötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1972

1972
Izland 1